Хидзиката Тосидзо: Белый след (яп. 土方歳三 白の軌跡, ромадзи Hijikata Toshizou Shiro no Kiseki) — японский анимационный фильм (OVA). Биографический очерк о жизни и идеалах Хидзикаты Тосидзо, заместителя командующего Синсэнгуми, поддерживающего власть сёгуната на протяжении эпохи Бакумацу и в начале революции Мэйдзи. Фильм производства студии Studio 4°C. Режиссёр, дизайн персонажей, режиссёр анимации — Чие Уратани ().

Сюжет 
Конец периода Эдо. Хидзиката Тосидзо, потерпевший поражение от новой правительственной армии, бежит в Эдзо с оставшимися солдатами старой армии сёгуната, надеясь на второй шанс. Находясь там, Хидзиката встречает в видении ныне покойных Кондо Исаму и Окита Содзи и размышляет о своей собственной жизни...

Благополучно добравшись до Эдзо, Хидзиката продолжил сопротивление новым правительственным войскам под командованием Эномото Такэаки, но его одолела сила численности, и поражение было неизбежным.

Затем наступил день генерального наступления новых правительственных сил. Хидзиката бросается в последнюю битву...

Примечания

Ссылки 
 

OVA
Аниме 2004 года